Mario Chiesa (ciclista)
 Mario Chiesa (político)